Cidade Negra - banda brasileira
Dark City (1950) - filme estadunidense
Calcutá - no século XIX, ao ser dividida, a área reservada aos indianos em Calcutá se chamava "Cidade Negra"

Desambiguação